Мзонке Фана (, род. 29 октября 1973 года, Кейптауне, ЮАР) — южноафриканский боксёр-профессионал, выступающий в лёгкой весовой категории. Бывший чемпион мира по версии IBF (2007—2008, 2010).

Наилучшая позиция в мировом рейтинге: 9-й.

Профессиональная карьера

Супер полулегкий вес 
Известный как «Роза Хайелитша», он был практически неизвестен в мире бокса, пока не бросил вызов и не победил Малкольма Классена за  титул IBF чемпиона мира в полулегком весе в 2007 году. До этой победы он был нокаутирован 9 апреля 2005 года Марком Антонио Баррера во втором раунде за титул чемпиона мира по версии WBC в полулегком весе.

Легкий вес 
7 декабря 2013 года он боролся с Эдис Татли за Континентальный титул чемпиона мира по версии WBA в Барона Арине в Эспоо, Финляндия, но проиграл единогласным решением судей. Он боролся с Терри Фланаганом  в легком весе по версии WBO, где он проиграл по решению судей.

Результаты боёв

Примечание

Ссылки 
 

Боксёры ЮАР
Боксёры 1990-х годов
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры второй полулёгкой весовой категории
Боксёры лёгкой весовой категории
Чемпионы Международной боксёрской федерации